Khao Yoi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchaburi, Thailanda, cu o populație de 37.697 de locuitori și o suprafață de 305,648 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 59 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Phetchaburi